Canon EF-M kan syfta på:

 Canon EF-M (kamera) – en kamera med manuel fokusering från Cannon införd 1991
 Canon EF-M (objektivfattning) – en objektivfattning från Cannon införd 2012